Авли́ () — греческий топоним. Может означать:

  — село.
  — село, до 1970 года — Ефира-Авлис.